William Whelan ist der Name folgender Personen:

* William Whelan (Mediziner) (1808–1865), US-amerikanischer Mediziner 
 William Whelan (1935–1958), irischer Fußballspieler, siehe Billy Whelan